Meqquitsuaraq bezeichnet:
 Meqquitsuaraq (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Meqquitsuaraq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland